Константи́н Наза́ров:
 Назаров, Константин Александрович (1923—1996) — генерал-майор артиллерии. Герой Советского Союза.
 
 Назаров, Константин Степанович (1890—1980) — генерал-полковник инженерных войск, доцент.